Li Yang puede referirse a las siguientes personas:

 Li Yang (boxeador), boxeador chino;
 Li Yang (yudoca), yudoca china;
 Li Yang (director de cine), cineasta chino.